Суоя́рви I () — участковая узловая станция на юге Карелии, в городе Суоярви, соединяющая три исторические линии Октябрьской железной дороги: Маткаселькя — Суоярви, Петрозаводск — Суоярви и Суоярви — Лендеры — Костомукша. К станции примыкают три однопутных перегона: один в нечётном направлении: Суоярви I — Веркко (10,57 км) и два в чётном направлении: Суоярви I — Суоярви II (3,14 км) и Суоярви I — Пийтсиёки (14,16 км).

Общие сведения 
Станция территориально расположена в северо-западной части города Суоярви республики Карелия. При станции расположено эксплуатационное локомотивное депо «ТЧЭ-30 Суоярви», приписной парк которого представлен тепловозами М62, 2М62, 2М62У, 3М62У, ТЭМ1, ТЭМ2. Также при станции располагается дистанция пути «ПЧ-15 Суоярви».

1 ноября 1974 года построен новый железнодорожный вокзал с залом ожидания и билетными кассами.

В середине 2010-х годов на станции была заасфальтирована новая пассажирская платформа, установлен новый пассажирский павильон, а также информационные таблички с названием станции.

Движение поездов 
На 2019 год станции проходят пассажирские поезда дальнего следования: № 680 сообщением Петрозаводск — Костомукша — Петрозаводск, № 350 сообщением Санкт-Петербург — Костомукша — Санкт-Петербург, № 160 сообщением Москва — Петрозаводск — Москва и отправляется поезд № 681А сообщением Суоярви — Петрозаводск.

Пригородное движение 
До 1 ноября 2009 года до станции Петрозаводск в ходу был пригородный поезд. Отменён по причине низкого уровня загрузки пассажирских перевозок и ростом убытков железной дороги.

История 

Когда в конце 1800-х была открыта железнодорожная линия из Сортавалы в Йоэнсуу, территория общины Суоярви оставалась на расстоянии более ста километров от ближайшей станции Маткаселькя. После обострения отношений между Россией и Финляндией возникла задача соединить железной дорогой с центральной Финляндией восточные приграничные с СССР земли. В связи с этим в 1917 году муниципалитет Суоярви обратился в Сенат Финляндии с просьбой построить железнодорожную линию от станции Маткаселькя до Суоярви, причём строительство этой линии было решено начать уже в следующем году. Причины, среди прочего, заключались в необходимости более эффективного использования обширных лесных ресурсов, улучшении связей с периферийными приграничными районами и, следовательно, обустройстве этих районов, а также в аспектах национальной оборонной политики. Было начато строительство железнодорожной линии Маткаселькя — Суоярви. Участок Маткаселькя — Лоймола был открыт 15 декабря 1920 года. Участок Лоймола — Суоярви, из-за сильной заболоченности местности, был открыт только спустя два года: 1 января 1923 года. А конечный пункт —  станция Найстенъярви — 16 октября 1927 года.

Станция Суоярви была построена и открыта для временного движения 1 января  года. Она располагалась в южной части одноимённого озера в незаселённом районе Сувилахти. Здание вокзала было построено годом ранее по тем же типовым чертежам финского архитектора Ярла Викинга Унгерна (), что и для практически всех станций и разъездов этой линии (Леппясюрья, Суйстамо, Ройконкоски и др.).

Лютеранская церковь Суоярви располагалась на северном берегу озера, православная — на восточном берегу. На западном берегу озера были остатки старого железоделательного завода святой Анны. Обширные леса, принадлежавшие заводу, были переданы государству и для использования в деревообрабатывающей промышленности. Станция с её окрестностями, ещё в 1918 году совершенно ненаселённая, стала крупным жилым, промышленным и экономическим центром. В 1923 году возле станции были построены лесопильный и картонный заводы, а в 1926 году — Суоярвская картонная фабрика. Суоярви в 1920-1930-е годы называли финским Клондайком. Сюда ехали на работу из разных уголков Финляндии.

В 1924 году железная дорога от станции Суоярви была продлена до лесопилки Кайпаа, поскольку агломерация быстрорастущего Суоярви распространялась на северо-восток до Вяликюля, где находилась одна из лесопилок в этом районе.

В мирный период между Советско-финской войной (1939—1940) и Советско-финской войной (1941—1944), когда Суоярви находился под советским контролем, станция стала узловой: к востоку была построена новая линия Суоярви — Петрозаводск, вступившая в строй в марте 1940 года. Она имела огромное значение для развития экономики района. Сооружение этого участка дороги длиной 132 км, из которых 90 пролегло по болотам, было осуществлено за 45 дней.

Боевые действия на территории Южной Карелии начались 4 июля 1941 года. Началом боев за Сямозерье можно назвать 17 августа, когда командующий финской Карельской Армией генерал-лейтенант Эрик Хейнрихс подписал приказ о захвате района Суоярви, в соответствии с которым финским войскам было приказано перерезать автомобильную и железную дороги Суоярви — Вешкелица, закрепиться на перешейке Шотозеро — Сямозеро и быть готовыми к продолжению наступления по направлениям Суоярви. Перейдя Шую, 50-й пехотный полк продолжил наступление на деревню Хаутаваара, захватил её в течение дня и концу дня 20 августа вышел на реку Шуя с восточной стороны, причём железнодорожный и понтонный мосты через Шую удалось захватить неповреждёнными. Далее полк продолжил наступление на Суоярви и ночью 21 августа в результате боев захватил Суоярви, соединившись с наступавшими немецкими войсками. В итоге станция Суоярви была полностью разрушена, сгорел вокзал.

Новое здание вокзала было построено в 1943 году.

Платформа Вяликюля 
В 2100 метрах в сторону станции Кайпаа (современный 2,1 км)  существовал остановочный пункт для пригородных поездов Вяликюля ( — «Средняя деревня») (дата открытия 31.03.1933). Он располагался возле переезда с дорогой, соединявшей лесопилку на берегу озера Суоярви с одноимённым посёлком. Платформа существовала вплоть до начала строительства первой очереди Западно-Карельской железной дороги.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Суоярви 1 на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Суоярви 1 на railwayz.info
 Паспорт платформы Вяликюля на railwayz.info
 Паспорт станции Суоярви 1 на сайте РЖД.
 Паспорт станции Суоярви 1 на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Янисъярви-Суоярви I.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Суоярви на финских довоенных топографических картах 1940 и 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1923 году
Суоярвский район
Остановочные пункты по алфавиту